Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobnými obhájci titulu byla dvojčata Bob a Mike Bryanovi, která ukončila v srpnu 2020 profesionální kariéry. 

Vítězem se stal nenasazený uruguaysko-ekvádorský pár Ariel Behar a Gonzalo Escobar, jenž ve finále za 1.43 hodiny zdolal americké bratry Christiana a Ryana Harrisonovi startující na divokou kartu. Oba šampioni si připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour vybojovali první kariérní tituly. V této úrovni tenisu odehráli první společný turnaj.  Escobar se stal prvním ekvádorským vítězem čtyřhry na túře ATP od  Nicoláse Lapenttiho, který triumfoval na Adelaide Championships 1999 s Gustavem Kuertenem.

Nasazení párů 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (1. kolo)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Delray Beach Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021